

Patronyme
 Charlotte Garson (1975-), journaliste et critique de cinéma française ;
 Fred Garson (19?-), réalisateur français ;
 Greer Garson (1904-1996), actrice anglaise ;
 Mike Garson (1945-), pianiste américain ;
 Stuart Garson (1898-1977), avocat et homme politique canadien ;
 Willie Garson (1964-2021), acteur américain ;

Prénom
 Garson Kanin (1912-1999), réalisateur américain.

Voir aussi

Homonymie de patronyme